Maiersberg ist der Ortsname von

 Maiersberg (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Maiersberg (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Meiersberg